Противоперегрузочный костюм (ППК) — вид лётного снаряжения, предназначенный для повышения устойчивости организма к воздействию перегрузок; представляет собой одежду типа комбинезона, конструкция которого предусматривает возможность создания внешнего давления с целью противодействия смещению крови в сосуды нижних конечностей и живота.

См. также 
 Скафандр
 Высотно-компенсирующий костюм

Ссылки 
  в Большом медицинском словаре

Авиационные термины
Средства индивидуальной защиты
Комбинезоны